Le mot buffet peut faire référence aux notions suivantes :
 Buffet : meuble
 Buffet : table
 Buffet :  ensemble de différents mets et boissons en libre-service sur une table. Consommé debout ou assis, il peut être sucré et/ou salé avec des préparations chaudes ou froides ; le buffet désigne également le système de restauration lui-même.
 Buffet de gare : restaurant de la gare. 
 Buffet d'orgue : meuble, souvent monumental, qui contient l'instrumentation de l'orgue.

Patronyme 

 Amédée Buffet : peintre français (1869-1933) frère du peintre Paul Buffet
 André Buffet : homme politique français (1857-1934) fils du politique Louis Buffet
 Annabel Buffet : écrivain, actrice et chanteuse française (1928-2005)
 Bernard Buffet : peintre français (1928-1999)
 Claude Buffet : criminel français (1933-1972)
 Élisabeth Buffet : humoriste française née en 1965
 Étienne Buffet : peintre français (1866-1948) neveu du politique Louis Buffet
 Eugénie Buffet : chanteuse (1866-1934)
 Françoise Buffet : femme politique française née en 1953
 François-Noël Buffet : homme politique français né en 1963
 Gabrièle Buffet-Picabia : musicienne et personnalité du mouvement dada (1881-1985)
 Henri François Buffet : historien français (1907-1973) fils du peintre Étienne Buffet
 Juliette Buffet (1892-1945) ; résistante française de la Seconde guerre mondiale
 Louis Auguste Buffet, dit A. Buffet jeune : facteur d'instruments de musique français (1789-1864)
 Louis Buffet : homme politique français (1818-1898)
 Marcel Buffet : skipper français (1922-2009)
 Marguerite Buffet (1620 env.-1680), femme de lettres française 
 Marie-George Buffet : femme politique française née en 1949
 Maurice Buffet : peintre français (1909-2000)
 Paul Buffet : peintre et prêtre catholique français, (1864-1941)
 Robin Buffet : skieur alpin français, né en 1991
 Romain Buffet : judoka français né en 1985
 Romain Buffet : homme politique français (1905-1979)

 Famille
Famille Buffet, famille de facteurs d'instruments à vent

Art et culture
 Buffet froid : film français

Musique 
Buffet Crampon, facteur français de bois, plus particulièrement de clarinettes 
Buffet Crampon Group, holding de fabricants d'instruments à vent

Notes et références

Voir aussi 
 
  

Homonymie de patronyme